Illuminata bezeichnet:

 Illuminata (Film), Film von John Turturro aus dem Jahr 1998
 Illuminata (Band), österreichische Symphonic-Metal-Band

Siehe auch:

 Illuminati